Skoki narciarskie na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym – część MŚ juniorów w narciarstwie klasycznym. Odbywają się one co roku. Ich pierwowzorem były mistrzostwa Europy (rozgrywane w latach 1968–1976, oraz 1978), zdecydowano się jednak rozgrywać zawody juniorów dla całego świata. Najstarsi zawodnicy, którzy mogą brać udział w mistrzostwach to ci, którzy w roku rozegrania zawodów ukończyli lub ukończą 20 lat.

Historia zawodów 
Pierwsze MŚJ odbyły się w 1977 w Sainte-Croix. Rok później w Murau po raz ostatni rozegrano mistrzostwa Europy, a konkursy rozgrywane od 1979 są mistrzostwami globu. Konkursy drużynowe włączono do programu mistrzostw w 1986. Pierwszym indywidualnym mistrzem został Czech Pavel Fízek.
Trzykrotnie mistrzostwa odbyły się w Polsce – w Karpaczu (2001) oraz w Zakopanem w (2008) i (2022).

Pierwsze (nieoficjalne) konkurencje kobiece odbyły się w 1998 w Sankt Moritz, gdzie najlepsza okazała się Heli Pomell, która wyprzedziła Evę Ganster oraz Michaelę Schmidt (w konkursie wystartowało 17 skoczkiń). Oficjalne zawody kobiet w skokach narciarskich na mistrzostwach świata juniorów przeprowadzane są od 2006. Najmłodszą medalistką mistrzostw świata juniorek jest Coline Mattel, która w 2009 w dniu zdobycia medalu miała 13 lat i 95 dni.
 
Pierwsze nieoficjalne zawody drużynowe kobiet miały miejsce w 2004. W konkursie wzięły udział reprezentacje dwóch krajów – wygrała Norwegia przed USA. Oficjalne zawody drużynowe kobiet rozgrywane są od 2012.

Najwięcej medali zdobyła Ema Klinec – 4 złote, 3 srebrne i 1 brązowy. Najwięcej złotych medali zdobyli: Heinz Kuttin (2 indywidualnie i 3 drużynowo) i Sara Takanashi (3 indywidualnie i 2 drużynowo).

Osiągnięcia Polaków 
Polscy zawodnicy zdobyli na MŚJ 13 medali – 6 w konkursach indywidualnych i 7 w drużynowych. Indywidualnymi mistrzami byli Mateusz Rutkowski (2004) i Jakub Wolny (2014). Ponadto srebrne medale zdobyli: Maciej Kot (2009), Aleksander Zniszczoł (2012) i Klemens Murańka (2013), a brązowy medal zdobył Jan Habdas (2023). W konkursach drużynowych Polacy zdobyli jeden złoty medal (2014), pięć srebrnych (2004, 2005, 2012, 2013, 2023) i dwa brązowe (2008, 2009).

Najwięcej medali zdobyli Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł – każdy z nich po 4 (jeden indywidualnie i trzy drużynowo).

Medaliści

Konkurs indywidualny mężczyzn

Konkurs drużynowy mężczyzn

Konkurs indywidualny kobiet

Konkurs drużynowy kobiet

Konkurs drużyn mieszanych

Występy poszczególnych reprezentacji w konkursach drużynowych

Mężczyźni

Kobiety

Mieszany

Tabela medalowa 
Stan po konkursach indywidualnych MŚJ 2023.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia